S95 peut faire référence à :
 ISA95, une norme américaine ;
 Le S95 (Sleeper), douzième épisode de la saison 1 de Chapeau melon et bottes de cuir diffusé en 1976 ;
 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres